XP може да се отнася за:

 Windows XP, операционна система
 Office XP, пакет приложения за офиса
 XP („хи“ и „ро“) са двете гръцки букви, използвани в Лабарума – с тях започва „Христос“ на гръцки
 Athlon XP, поредица от компютърни процесори на AMD
 Екстремно програмиране
 Точки опит в компютърна или настолна ролева игра
 Кодът на IATA на авиокомпанията „Xtra Airlways“